Ardirejo kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ardirejo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Kelurahan Ardirejo, administrativ by, Jawa Timur, 
 Ardirejo, Jawa Timur, by i Situbondo, Jawa Timur,  

Robotskapade Indonesienförgreningar